Závod na 500 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 13. února 2022. Stejně jako na ZOH 2018 se jel pouze jednokolově.

Závod vyhrála v rekordu dráhy Američanka Erin Jacksonová, druhá skončila Japonka Miho Takagiová a třetí Ruska Angelina Golikovová. Češka Nikola Zdráhalová skončila na 25. místě.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

Výsledky

Mezičasy medailistek

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 500 m žen , olympics.com
  Oficiální výsledky závodu na 500 m žen, isuresults.eu

Ženy 00500